And Love Said No: The Greatest Hits 1997—2004 — сборник лучших песен HIM с четырёх первых студийных альбомов, вышедший в 2004 году. Кроме того, в сборнике присутствуют две ранее не издававшиеся песни: «Solitary Man» и «And Love Said No».

Списки композиций 
 «And Love Said No» — 4:10
 «Join Me in Death» (Razorblade Mix) — 3:37
 «Buried Alive By Love» — 5:01
 «Heartache Every Moment» — 3:56
 «Solitary Man» — 3:37
 «Right Here in My Arms» — 4:00
 «The Funeral of Hearts» — 4:29
 «In Joy and Sorrow» — 3:59
 «Your Sweet Six Six Six» (Razorblade Mix) — 3:57
 «Gone With the Sin» — 4:22
 «Wicked Game» (Razorblade Mix) — 4:06
 «The Sacrament» — 4:30
 «Close to the Flame» — 3:47
 «Poison Girl» — 3:51
 «Pretending» — 3:41
 «When Love and Death Embrace» — 6:08

DVD 
 «Soul On Fire» — 4:09
 «The Funeral of Hearts» — 4:44
 «Beyond Redemption» — 4:23
 «Sweet Pandemonium» — 5:07
 «Buried Alive By Love» — 4:48
 «The Sacrament» — 4:34

(Live at the Semifinal in Helsinki, Finland (April 12, 2003))

Примечания 

Альбомы 2004 года
Альбомы Финляндии
Альбомы на английском языке
Альбомы готик-рока
Альбомы готик-метала
Хард-рок-альбомы
Альбомы HIM
Альбомы, спродюсированные Джоном Фрайером